Napos oldal, Karácsony Benő regénye
 Napos oldal, 1983-ban bemutatott magyar tévéfilm
Napos oldal, Matthew Quick regénye 2008, Stern Gábor fordítása, eredeti cím: The Silver Linings Playbook
 Napos oldal, 2012-ben bemutatott amerikai film